La Vysšaja Liga 1965-1966 è stata la 32ª edizione del massimo campionato sovietico di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio del CSKA Mosca.

Classifica

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1965/1966 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1965/1966 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов

Pallacanestro nel 1965
Pallacanestro nel 1966
1965-1966